

Persones 
 Antonio Vivaldi, el compositor de música del Barroc
 Ugolino i Vandino Vivaldi, dos germans exploradors genovesos del 
 Giovanni Battista Vivaldi violinista venecià, pare del compositor barroc Antonio Vivaldi

Ciència i tecnologia 
 Vivaldi (cràter), un cràter en el planeta Mercuri.
 Vivaldi (navegador web), un navegador web per a Windows, Linux, i OS X
 Vivaldi mail, servei de correu electrònic que ofereix Vivaldi Tecnologies
 Coordenades Vivaldi, el sistema de posicionament virtual en el camp de treball en xarxa
 Antena Vivaldi, una antena de banda ampla adequada per a senyals ultra-wideband.

Altre 
 Patates Vivaldi, una varietat de patata desenvolupada científicament per a tenir un percentatge més baix de calories i carbohidrats
 Vivaldi Atlàntic 4, un equip de remers britànics que el 2005 van aconseguir el rècord de travessia més ràpida a través de l'Oceà Atlàntic
 Vivaldi, un programa televisiu québécois retransmès el 1988, escrit i dirigit per Richard Bocking

Pàgines de desambiguació